Унифицированный указатель ресурса (от ,  URL ) — система унифицированных адресов электронных ресурсов, или единообразный определитель местонахождения ресурса (файла).

Используется как стандарт записи ссылок на объекты в Интернете (Гипертекстовые ссылки во «всемирной паутине» www).

Для обозначения электронного адреса используют аббревиатуру «URL» по ГОСТ Р 7.0.5-2008.

История 
URL был изобретён Тимом Бернерсом-Ли в 1990 году в стенах Европейского совета по ядерным исследованиям () в Женеве, Швейцария. URL стал фундаментальной инновацией в Интернете. Изначально URL предназначался для обозначения мест расположения ресурсов (чаще всего файлов) во Всемирной паутине. Сейчас URL применяется для обозначения адресов почти всех ресурсов Интернета. Стандарт URL закреплён в документе RFC 3986. Сейчас URL позиционируется как часть более общей системы идентификации ресурсов URI,
сам термин URL постепенно уступает место более широкому термину URI. Стандарт URL регулируется организацией IETF и её подразделениями.

В 2009 году Тим Бернерс-Ли высказал мнение об избыточности двойного слеша // в начале URL, после указания сетевого протокола.

Структура URL 
URL был разработан как система для максимально естественного указания на местонахождения ресурсов в сети. Локатор должен был быть легко расширяемым и использовать лишь ограниченный набор ASCII‐символов (к примеру, в URL никогда не применяется пробел). В связи с этим возникла следующая традиционная форма записи URL:

<схема>:[<логин>[:<пароль>@]<хост>[:<порт>]][/<URL‐путь>][?<параметры>][#<якорь>]

В этой записи:

схема 
 схема обращения к ресурсу; в большинстве случаев имеется в виду сетевой протокол

логин 
 имя пользователя, используемое для доступа к ресурсу

пароль 
 пароль указанного пользователя

хост 
 полностью прописанное доменное имя хоста в системе DNS или IP-адрес хоста в форме четырёх групп десятичных чисел, разделённых точками; числа — целые в интервале от 0 до 255.

порт 
 порт хоста для подключения

URL-путь 
 уточняющая информация о месте нахождения ресурса; зависит от протокола.

параметры 
 строка запроса с передаваемыми на сервер (методом GET) параметрами. Начинается с символа ?, разделитель параметров — знак &. Пример: ?параметр_1=значение_1&параметр_2=значение_2&параметр3=значение_3

якорь 
  с предшествующим символом #. Якорем может быть указан заголовок внутри документа или  элемента. По такой ссылке браузер откроет страницу и переместит окно к указанному элементу. Например, ссылка на этот раздел статьи: https://ru.wikipedia.org/wiki/URL#Структура_URL.

Схемы (протоколы) URL 

Общепринятые схемы (протоколы) URL включают:
 ftp — протокол передачи файлов FTP
 http — протокол передачи гипертекста HTTP
 rtmp — проприетарный протокол потоковой передачи данных Real Time Messaging Protocol, в основном используется для передачи потокового видео и аудио с веб-камер через Интернет.
 rtsp — потоковый протокол реального времени.
 https — специальная реализация протокола HTTP, использующая шифрование (как правило, SSL или TLS)
 gopher — протокол Gopher
 mailto — адрес электронной почты
 news — новости Usenet
 nntp — новости Usenet через протокол NNTP
 irc — протокол IRC
 smb — протокол SMB/CIFS
 prospero — служба каталогов Prospero Directory Service
 telnet — ссылка на интерактивную сессию Telnet
 wais — база данных системы WAIS
 xmpp — протокол XMPP (часть Jabber)
 file — имя локального файла
 data — непосредственные данные (Data: URL)
 tel — звонок по указанному телефону

Экзотические схемы URL:
 afs — глобальное имя файла в файловой системе Andrew File System
 cid — идентификатор содержимого для частей MIME
 mid — идентификатор сообщений для электронной почты
 mailserver — доступ к данным с почтовых серверов
 nfs — имя файла в сетевой файловой системе NFS
 tn3270 — эмуляция интерактивной сессии Telnet 3270
 z39.50 — доступ к службам ANSI Z39.50
 skype — протокол Skype
 smsto — открытие редактора SMS в некоторых мобильных телефонах
 ed2k — файлообменная сеть eDonkey, построенная по принципу P2P
 market — Android-маркет
 steam — протокол Steam
 bitcoin — криптовалюта Биткойн
 ob — OpenBazaar
 tg — Telegram

Схемы URL в браузерах:
 view-source — просмотр исходного кода указанной веб-страницы в различных браузерах.
 В разных браузерах используются разные ключевые слова для доступа к служебным и сервисным страницам:
 chrome в браузере Google Chrome и других браузерах на движке Chromium;
 about в Firefox и других браузерах на движке Gecko;
 opera в Opera;
 browser в Яндекс.Браузер.

Кодирование URL 
Стандарт URL использует набор символов US-ASCII. Это имеет серьёзный недостаток, поскольку разрешается использовать лишь латинские буквы, цифры и несколько знаков пунктуации. Все другие символы необходимо перекодировать. Например, перекодироваться должны буквы кириллицы, буквы с диакритическими знаками, лигатуры, иероглифы. Перекодирующая кодировка описана в стандарте RFC 3986 и называется  или .

Пример кодирования можно видеть в русскоязычной Википедии, использующей в URL русский язык. Например, строка вида:
 https://ru.wikipedia.org/wiki/Википедия
кодируется как:
 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F

Реализация 
Преобразование происходит в два этапа: сначала каждый символ кириллицы кодируется в UTF-8 в последовательность из двух байтов, а затем каждый байт этой последовательности записывается в шестнадцатеричном представлении с предшествующим знаком процента (%):
 В → D0 и 92 → %D0%92
 и → D0 и B8 → %D0%B8
 к → D0 и BA → %D0%BA
 и → D0 и B8 → %D0%B8, и т. д.

Все другие символы в URI кодируются.

Зарезервированные символы кодируются в таком соответствии:

Кодирование параметров в Internet Explorer и старом Firefox происходит несколько иначе.

В некоторых случаях URL формируется с использованием кодирования Base58.

Стандарт IRI 

Поскольку такому преобразованию подвергаются буквы всех алфавитов, кроме базовой латиницы, то URL со словами подавляющего большинства языков может стать нечитаемым для человека.

Это всё входит в противоречие с принципом интернационализма, провозглашаемого всеми ведущими организациями Интернета, включая W3C и ISOC. Эту проблему призван решить стандарт IRI () — международных идентификаторов ресурсов, в которых можно было бы без проблем использовать символы Юникода, и которые поэтому не ущемляли бы права других языков. Хотя заранее сложно сказать, смогут ли когда‐либо идентификаторы IRI заменить столь широко используемые URL (и URI в целом).

Ограничение длины 
Формально, длина URL не ограничена, но браузеры имеют ограничения по длине URL. Не рекомендуется использовать URL длиной более 2048 символов, так как Microsoft Internet Explorer имеет именно такое ограничение.

Инициатива PURL 
Ещё один кардинальный недостаток URL состоит в отсутствии гибкости. Ресурсы во Всемирной паутине и Интернете перемещаются, а ссылки в виде URL остаются, указывая на уже отсутствующие ресурсы. Это особенно болезненно для электронных библиотек, каталогов и энциклопедий. Для решения этой проблемы были предложены постоянные локаторы PURL (). В сущности это те же URL, но они указывают не на конкретное место расположения ресурса, а на запись в базе данных PURL, где, в свою очередь, записан уже конкретный URL‐адрес ресурса. При обращении к PURL сервер находит нужную запись в этой базе данных и перенаправляет запрос уже на конкретное местоположение ресурса. Если адрес ресурса меняется, то нет нужды исправлять все бесчисленные ссылки на него — достаточно лишь изменить запись в БД. В настоящий момент эта идея не стандартизирована и не имеет широкого распространения.

См. также 
 URN
 XRI
 Длинные доменные имена
 Человекопонятный URL
 Нормализация URL

Примечания

Ссылки 
 RFC 3986
 Кодирование URL

Стандарты Интернета
Уникальные идентификаторы